Made in China () — термин, который может означать:

 Made in China — маркировка изделия, обозначающая, что страной-производителем является Китай
 Made in China — 14-й альбом российского поп-певца Витаса